

Innenminister Bayern (seit 1806) 

Innern
!
Bayern